Faridpur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Faridpur, ort, Dhaka, 
 Faridpur (distrikt), Dhaka,

Indien 

 Farīdpur (ort i Indien), Uttar Pradesh, Bareilly, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar